Василий Иванович Долбежев (1842—1911) — российский ,  и , специалист по археологии Северного Кавказа.

Биография 
Родился в Риге. Рано осиротел и воспитывался родственником Я. М. Неверовым — директором Ставропольской гимназии. Закончив эту гимназию, В. И. Долбежев занимался частной педагогической практикой. В 1871 году, сдав экзамены, получил звание учителя гимназии и прогимназии. Преподавал немецкий язык во Владикавказском реальном училище, а также французский язык в Ольгинской женской гимназии.

Благодаря знанию иностранных языков, сопровождал в экспедициях по Северному Кавказу известных европейских исследователей: профессора Вирхова, профессора Хегера, итальянца Витторио Селла. С 1881 года стал уполномоченным Лейпцигского музея народоведения, с 1883 года — сотрудником Русского археологического общества, 1885 года — членом-корреспондентом Учёного Эстонского общества при Дерптском университете.

В 1881 году стал участником V археологического съезда в Тифлисе и, заинтересовавшись археологией, с 1884 года начал проводить разведочные раскопки в Северной Осетии.

Археологические исследования 
 1886 год. В. И. Долбежев провёл первые археологические исследования на Северном Кавказе по поручению Императорской археологической комиссии.
 1887 год. Исследование древних могильников у селений Чми, Санибай, Камунта, Галиат, Лезгор.
 1897 год. Раскопки курганного могильника у села Балта (Северная Осетия). Материалы раскопок находятся в коллекции Государственного исторического музея.

Труды 
 
  =  — перевод с немецкого языка Д. Б. Газикова.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Отчёты Императорской археологической комиссии